New Hampshire steht für:
 New Hampshire, Bundesstaat der Vereinigten Staaten von Amerika
 New Hampshire (Ohio), ein census-designated place in Ohio
 New Hampshire (Gedichtband), ein Pulitzer-Preis-prämierter Gedichtband von Robert Frost
 New Hampshire (Huhn), eine Haushuhnrasse
 New Hampshire Colony, eine Kolonie und Vorläufer des heutigen Bundesstaates
 USS New Hampshire, mehrere Schiffe der United States Navy
 Blacksville (West Virginia), ein ehemaliger Name des Ortes

Siehe auch:

 Hampshire